Исаак Гринберг:
 Гринберг, Исаак Моисеевич (1897—1938) — начальник политической части и член Военного совета 1-й авиационной армии резерва главного командования, корпусной комиссар.
 Гринберг, Исаак Павлович (1937—2017) — российский учёный-электротехник, изобретатель, предприниматель и общественный деятель.